Pussycat – band country-pop olandese degli anni 1970-80
 Pussycat Dolls – gruppo musicale pop statunitense
 Pussycat, Pussycat, I Love You – film del 1970 del regista Rod Amateau
 Pussy Cats – album musicale del 1974 di Harry Nilsson
 Pussycat on a Leash – singolo del 2009 della cantante Oceana
 Ciao Pussycat –  film del 1965 scritto da Woody Allen e diretto da Clive Donner